Il matrimonio – film del 1954 diretto da Antonio Petrucci
 Il matrimonio (Le Mariage) – episodio del film La francese e l'amore (La Française et l'amour) del 1960
 Il matrimonio – film del 1974 diretto da Claude Lelouch
 Il matrimonio – opera teatrale di Nikolaj Vasil'evič Gogol' del 1835
 Il matrimonio – opera lirica incompiuta di Modest Petrovič Musorgskij del 1868
 Il matrimonio – dipinto di Marc Chagall del 1944